Толима́н:

 Толиман — историческое название звезды Альфа Центавра B.
 Толиман — проект орбитального телескопа для поиска экзопланет в системе Альфа Центавра.

География 
 Толиман (Халиско) — город в мексиканском штате Халиско.
 Толиман (Керетаро) — город в мексиканском штате Керетаро.
 Толиман — стратовулкан в Гватемале.